Іванов Сергій Анатолійович (1952) — український політик, народний депутат України 3-го скликання.
 Іванов Сергій Анатолійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017 роки.